Stilton bezeichnet:

 Stilton (Ort), eine Ortschaft in der mittelenglischen Grafschaft Cambridgeshire
 Blue Stilton oder kurz Stilton, ein nach dieser Ortschaft benannter Käse